Les Ornithocheiridae, ou ornithocheiridés, constituent une famille éteinte de ptérosaures ayant vécu durant le Crétacé. Des restes fossiles de ces animaux ont été découvertes un peu partout dans le Monde : en Australie, en Europe, au Maroc, au Japon, au Brésil, en Russie et aux Etats-Unis.

Liste des genres 
Selon  :
  Aetodactylus
  Araripesaurus
  Arthurdactylus
  Barbosania
  Caulkicephalus
  Coloborhynchus
  Mythunga

Notes et références

Références taxinomiques 
 

Ptérosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1870